Banka, municipi francès
 Canal de Banka, Índia
 Banka (Índia), municipi a Bihar
 Banka (Eslovàquia), poble d'Eslovàquia